Иван Срацимир (;  — ) — царь Видина в 1356—1396 годах. Один из двух, вместе с братом Иваном Шишманом, последних болгарских царей, сын царя Ивана Александра.

Биография 

С 1356 года, после коронации своего брата Ивана Шишмана, Иван Срацимир управлял Видинской областью как независимым государством.

В 1365 году Видинское царство было оккупировано венгерским королём Людовиком I, а сам Иван Срацимир был взят в плен.

В 1369 году Видинское царство было восстановлено с помощью болгарского (тырновского) царя Ивана Александра, влашского господаря Владислава I и Добротицы, деспота Добруджи.

Его брат Иван Шишман в самом начале своего правления, в 1371—1372 годах, подвергся нападению турок, но сумел спастись уступкой части своих владений. В 1393—1394 годах турки взяли столицу царства Ивана Шишмана, Тырново, и низложили его. Видинское царство Ивана Срацимира было подчинено турками в 1396 году, его сын и соправитель Константин II Асень стал вассалом турецкого султана и последним царем Видина и Болгарии в целом.

Семья 
Иван Срацимир был женат дважды. Про первый брак не известно ничего. Второй брак был с Анной, дочерью влашского князя Николая Александра. От второго брака у Ивана Срацимира были:
 Доротея, вышла замуж за боснийского бана Твртко I.
 Константин, единственный сын и наследник Ивана Срацимира. Правил Видинским царством после смерти своего отца до 1422. Был турецким вассалом.

Литература 
 

Родившиеся в 1320-е годы
Умершие в 1390-е годы
Правители Европы XIV века
Свергнутые монархи
Видинское царство
Цари Болгарии
Шишмановичи
Персоналии:Видин
Родившиеся в Ловече
Умершие в Бурсе
Казнённые в Османской империи в XIV веке
Убитые болгарские цари